Nantou (stad) in Taiwan
Nantou (xiàn) in Taiwan
Nantou (Zhongshan) in Zhongshan
Nantougucheng in Shenzhen
Nantou (subdistrict)/南头街道 in Shenzhen